През 2013 година живородените деца в Ирак са 1 077 645. Според данни на Световната банка коефициентът на раждаемост през същата година е 31.09 ‰.

Тотален коефициент на плодовитост 

Тотален коефициент на плодовитост през годините, по провинции:

Вижте също 
 Раждаемост
 Списък на страните по коефициент на раждаемост
 Население на Ирак

Източници

Външни препратки 

Население на Ирак
Ирак